Skattskär kan syfta på följande platser:

Åland 

 Skottskär, ö, 
 Skattskär (Sottunga, Åland),